Елмор:

Географічні об'єкти 

 Елмор — округ (графство) у штаті Айдахо, США
 Елмор — округ (графство) у штаті Алабама, США
 Елмор — місто, штат Алабама
 Елмор — місто, штат Міннесота
 Елмор — місто, штат Вермонт
 Елмор — селище, штат Огайо

Персоналії 

 Елмор Джеймс (* 1918 — † 1963) — американський блюзовий гітарист, співак, композитор
 Елмор Леонард (* 1925) — американський письменник

 Альфред Елмор (* 1815 — † 1881) — британський художник ірландського походження
 Ларрі Елмор (* 1948 — † 2013) — американський художник і редактор